Naselje u Sloveniji
 Seča, naselje u općini Piran

Naselje u Srbiji
 Seča Reka, naselje u općini Kosjerić